

Села:
 Ратуш — Вінницька область, Ямпільський район
 Ратуш — Київська область, Білоцерківський район

Села:
 Ратуш — Кріуленський район
 Ратуш — Теленештський район